Querce ima više značenja:
 Querce, Firenze
 Querce, Lucca